2008 року турнір не проводився. У 2007 році перемогла Жустін Енен, яка цього разу не брала участі.

Александра Дулгеру виграла титул, у фіналі перемігши Альону Бондаренко з рахунком 7–6(3), 3–6, 6–0.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Warsaw Open
2009